Лобановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым
 Лобановское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Курганская область
 Лобановское сельское поселение — входит в Катайский район

Пермский край 
 Лобановское сельское поселение — входит в Пермский район

Тульская область
 Лобановское сельское поселение — входит в Ефремовский район